Сергей Дудник:
 Дудник, Сергей Александрович (род. 1947) — российский государственный деятель.
 Дудник, Сергей Иванович (1955—2021) — российский философ, директор Института философии СПбГУ.